Werner kan som auktorsförkortning betyda:

 Birgit Werner
 Floyd G. Werner
 Franz Werner
 Karl Werner
 Klaus Werner
 Roger-Guy Werner
 Yehudah L. Werner

Robotskapade auktorsförkortningar